Oberem ist der Familienname folgender Personen:

 Sonja Oberem (* 1973: Sonja Krolik), deutsche Triathletin und Langstreckenläuferin
 Udo Oberem (1923–1986), deutscher Ethnologe